Acrobeles är ett släkte av rundmaskar. Acrobeles ingår i familjen Cephalobidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Acrobeles